Жемо — канадская телевизионная премия, вручающаяся с 1986 года за продукцию на французском языке.
 Жемо — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.